Bánki Zsuzsa (1921–1998) Jászai Mari-díjas magyar színésznő
Bánki Zsuzsa (?) régész